Gösta Westerlund, švedski hokejist, * 5. februar 1936, Švedska, † 24. junij 1985, Švedska.

Westerlund je v švedski ligi igral za kluba Gävle Godtemplares IK in Djurgårdens IF. V sezonah 1956/57, s klubom Gävle Godtemplares IK, in 1962/63, s klubom Djurgårdens IF, je osvojil naslov švedskega državnega prvaka.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene bronaste medalje. Skupno je odigral 36 reprezentančnih tekem.

Statistika kariere

|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| '''59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 63/64
|
| 20
| 14
| 9
| 23
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 19
|
|
|
|
|
|
| 7
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 12
| 3
| 0
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Gävle Godtemplares IK
Hokejisti Djurgårdens IF